Александр Петрович Бурулько (р. 1936) — депутат Государственной думы второго и третьего созыва.

Биография 
Родился 20 октября 1936 года.

Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».

Работал механиком, инструктором райкома ВЛКСМ, секретарём парткома колхоза, директором кирпичного завода агропромышленного товарищества «Нива Кубани» Брюховецкого района Краснодарского края. Избирался депутатом Брюховецкого районного Совета.

22 ноября 1998 года избран в Государственную думу второго созыва на дополнительных выборах по Каневскому одномандатному избирательному округу 39 Краснодарского края в связи со смертью депутата от округа Александра Петрика. Входил во фракцию КПРФ, был членом Комитета по туризму и спорту.

В декабре 1999 года был избран в Государственную Думу РФ третьего созыва избран по тому же избирательному округу от избирательного объединения КПРФ, был членом депутатской Агропромышленной группы, членом Комитета по делам национальностей.

Ссылки 
 Профайл на сайте Государственной думы

Члены КПРФ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Персоны без указанного места рождения